Wilczki bezeichnet:
 Wilczki (Janowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Wilzken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wilczki (Bukowina Tatrzańska), Ort im Powiat Tatrzański, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen
 Wodospad Wilczki, Wasserfall im Glatzer Schneegebirge, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen, bis 1945 Wölfelsfall

Siehe auch:
 Wilczków
 Wilczkowo